Niemcy:
 Elben – dzielnica gminy Wenden w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Olpe
 Elben – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen

Osoby:
 Otto Elben – niemiecki polityk